Cet article présente les différentes acceptions de mat et de mât.

Mat 
 Brillant et mat sont des qualificatifs opposés précisant la couleur d'une surface.
 Marcel  dit Mat (1895-1982) est un dessinateur français.
 Le Mat est une carte du tarot de Marseille.
 Mat est une municipalité d'Albanie.
 Mat (abréviation fréquente d'échec et mat), position finale gagnante du jeu d'échecs.
 Un mat, nappe en fibres (de verre, synthétiques...) longues ou coupées, disposées « en vrac » (non tissées), utilisée dans la fabrication de matériaux composites.
 Le mat, l'argot russe.
 L'abréviation de Microangiopathie thrombotique en médecine.
 Format de fichier .mat, format propriétaire de Matlab.

Mât 
 Mât, un espar servant à soutenir les voiles sur un bateau à voiles, ainsi que d'autres structures, comme les chapiteaux.
 Mât de cocagne, un jeu traditionnel populaire.
 Mât totémique, sculptures monumentales qui se présentent sous la forme de poteaux en bois.

Acronymes 
 MAtériel Terrestre, tout matériel utilisé par l'armée de terre.
 Manufacture d'armes de Tulle qui a produit, entre autres, le pistolet mitrailleur MAT 49.
 Microwave Anisotropy Telescope, un instrument d'observation des anisotropies du fond diffus cosmologique, également appelé TOCO.
 Mademoiselle Âge tendre, magazine pour les adolescentes françaises des années 1960 et 1970.
 Matières azotées totales, une mesure d'analyse en alimentation animale, aussi appelée crude protein en anglais (CP), donnant la teneur en protéines d'un aliment.
  (mu alpha tau), pour , la police anti-émeutes grecque.
 Malo Agglo Transports, le réseau de transport en commun de Saint-Malo en France.
 MAT, acronyme du Moghreb de Tétouan, un club marocain de football de Première division.
 MAT, acronyme de Muquosal Associated Tissu, un des composants des organes lymphoïdes secondaires.
 3 du mat,  de Lefa.